Алексей Салихович Бабаджанов (25 сентября 1978) — узбекский гребец-каноист.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Узбекистана
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года